Otradnaja (russisch ) ist der Name mehrerer Ortschaften in Russland:
 Otradnaja (Irkutsk), eines Dorfes in der Oblast Irkutsk
 Otradnaja (Krasnodar), einer Staniza und Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons in der Region Krasnodar
 Otradnaja (Krasnodar, Tichorezk), einer Staniza in der Region Krasnodar, Rajon Tichorezk

Siehe auch:
 Otradnoje
 Otradny (Begriffsklärung)